Avskedsturnén var musikgruppen Kents sista konsertturné. Den hade premiär 23 september och avslutades den 17 december 2016 på Tele2 Arena i Stockholm.

Låtlista
Detta är låtlistan för spelningen i Göteborg den 29 september. Låtlistan var med några mindre variatoner i stort sett samma hela turnén.

Gigi (Intro)
999
En timme en minut
Berg&Dalvana
Romeo återvänder ensam
Var är vi nu?
Hjärta
Andromeda
Egoist
Vi är för alltid
Innan allting tar slut
Den vänstra stranden
La Belle Epoque
Kärleken väntar
Ingenting
Jag ser dig
Musik Non Stop
Utan dina andetag
Sverige
747
Extranummer 1
 Förlåtelsen
Dom andra
Mannen i den vita hatten (16 år senare)
Extranummer 2
Den sista sången

Datum

1 Konserten i Köpenhamn flyttades till den 4 december efter att sångaren Joakim Berg fått sår på stämbanden.

Källor 

Konsertturnéer 2016